Ferenc Németh, cestista ungherese
 Ferenc Németh, pallavolista ungherese
 Ferenc Németh, pentatleta ungherese